Mucuripe (Fortaleza) — bairro
Praia do Mucuripe — praia na costa de Fortaleza
Porto do Mucuripe — da cidade de Fortaleza.
Fortificações na Ponta do Mucuripe — na cidade de Fortaleza.
Linha Mucuripe do Metrô de Fortaleza — em estudo
Mucuripe FM — uma rádio de Fortaleza
Mucuripe (canção) - Composição de Fagner e Belchior

Desambiguações de topônimos